Dakar puede referirse a:

 Dakar, ciudad y capital de Senegal;
 Rally Dakar, rally raid disputado desde 1979, primero en África y actualmente en Arabia Saudí;
 Región de Dakar, región de Senegal;
 Departamento de Dakar, departamento de Senegal que forma parte de la región anterior;
 Dakar UC, equipo de fútbol de Dakar.